Ла Питариља има више значења:

 Ла Питариља (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Питариља (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику